Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов (ФГУП РосНИИВХ) — научно-исследовательский институт МПР России, расположен в городе Екатеринбурге Свердловской области.

История и структура 
Институт образован приказом Министра мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 9 сентября 1969 года № 524. Сначала назывался Уральский научно-исследовательский институт водного хозяйства, затем (до 1991 года) Уральский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов (УралНИИВХ).
Структура института включает головной институт и пять филиалов в городах: Владивосток, Чита, Пермь, Новочеркасск Ростовской области, Уфа. В институте и его филиалах работает 33 доктора наук и 63 кандидата наук. Директор — Прохорова Надежда Борисовна, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный эколог РФ.

Институт имеет свидетельство о государственной аккредитации научной организации № 4888 от 20.02.2003. В институте работает диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 25.00.36 «Геоэкология». Действует Экспертный центр по экспертизе деклараций безопасности, который включён в «Перечень организаций, создающих экспертные центры, и организаций, привлекаемых к экспертизе по специальным вопросам», утвержденный приказом МПР России № 39 от 02.03.99 г. Зоной действия Экспертного центра являются: Республика Башкортостан, Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Курганская, Тюменская, Кировская области, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Основные направления научных исследований 
 Исследование интегрированного управления использованием, воспроизводством и охраной водных ресурсов
 Развитие законодательной и нормативно-методической базы в области водных ресурсов
 Нормативное, методическое и технологическое обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и водообеспечения
 Критерии и показатели экономической безопасности водопользования
 Разработка методов и средств рационального природопользования на водосборных территориях и в водоохранных зонах
 Информационно-аналитическое обеспечение управления водными объектами, водохозяйственной и водоохранной деятельностью
 Научное обеспечение международного сотрудничества по использованию и охране водных ресурсов

Международные контакты 
РосНИИВХ — действительный член Европейской Водной Ассоциации (EWA), а также член Европейского Центра Восстановления Рек (ECRR). Поддерживаются контакты с учеными Нидерландов, Франции, Италии, Дании, Германии, Китая.

Обучение 
В 2000 году на базе РосНИИВХ создан учебный центр по интегрированному управлению водными ресурсами, где проводится профессиональная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за использование и охрану водных ресурсов, экологов предприятий и муниципальных образований.

Периодические издания 
Институтом издаётся научно-практический журнал «Водное хозяйство России» — официальное периодическое издание в информационной системе Федерального агентства водных ресурсов. Журнал имеет Международный стандартный серийный номер ISSN, включён в базу данных Научной Электронной Библиотеки и в систему Российского индекса научного цитирования, издание включено в Реферативный журнал и базы данных ВИНИТИ. Периодичность выхода журнала — 6 номеров в год. С 1999 года издаётся также газета «Вода России».

Библиография 
Издано большое количество печатных работ, включая десятитомную монографию «Вода России».

 Сборник изданных докладов 4-й международной конференции Европейского центра восстановление рек «Восстановление рек 2008» (Италия, Венеция, остров Сан Серволо, 16-18 июня 2008 г.) : перевод с англ. Под науч. ред. Н. Б. Прохоровой, Екатеринбург: ФГУП РосНИИВХ, 2011. — 608 с. А. А. Таратунин.

 Наводнения по континентам и странам мира /Под ред. Н. И. Коронкекича, профессора, докт. геогр. наук. — Екатеринбург: Издательство ФГУП РомНИИВХ, 2011. — 480 с.

 Российские воды / Авторы-составители: А. М. Черняев, Л. П. Белова, Н. Б. Прохорова, Е. С. Пупова; РосНИИВХ. — Екатеринбург: Изд-во «АКВА-ПРЕСС», 2000. — 167 с. с илл.

 Асонов А. М., Бондаренко В. В. Защита природных вод от загрязнения отходами животноводческих хозяйств / Под науч. ред. А. М. Черняева; РосНИИВХ. — Екатеринбург: Изд-во «Виктор», 1998. — 160 с.

 Авакян А. Б., Широков В. М. Рациональное использование и охрана водных ресурсов: Учебник. — Екатеринбург: Изд-во «Виктор», 1994. — 320 с.

 Я. Я. Яндыганов, Е. Я. Власова, В. А. Буланичев, У. Г. Ибатулин «Экологическая безопасность региона: аспекты управления»

 А. А. Таратунин. Наводнения на территории Российской Федерации. 2-е издание., испр. и доп./Н. И. Коронкевича, профессора, докт.геогр.наук.- Екатеринбург: Издательство ФГУП РосНИИВХ,2008-432 с. Ил. 21, Табл.19. Библиогр.:85.

 Шахов И. С. Водные ресурсы и их рациональное использование. — Екатеринбург: Изд-во «АКВА-ПРЕСС» — 2000. — 289 с.

 Веницианов Е. В., Лепихин А. П. Физико-химические основы моделирования миграции и трансформации тяжелых металлов в природных водах / Науч. ред.: В. А. Черешнев, А. М. Черняев, А. Н. Попов; ФГУП КамНИИВХ. — Екатеринбург: Изд-во РосНИИВХ, 2002. — 236 с.

 Слобцова А. И., Беляев С. Д., Прохорова Н. Б. Анализ судебно-арбитражной практики в области использования, охраны и восстановления водных объектов и безопасности гидротехнических сооружений — Екатеринбург: Издательство РосНИИВХ, 2006. — 108 с.

 Водное богатство России Екатеринбург: Издательство РосНИИВХ, 2006. — 110 стр.

 ВОДА РОССИИ. Вода в государственной стратегии безопасности / Под науч. ред. А. М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. — Екатеринбург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2001. — 480 с.+16 с. ил. вкл. Ил. 21. Табл. 68. Библиогр.: 227 назв.

 ВОДА РОССИИ. Математическое моделирование в управлении водопользованием / Под науч. ред. А. М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. — Екатеринбург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2001. — 520 с. Ил. 85. Табл. 40. Библиогр.: 502 назв.

 ВОДА РОССИИ. Экономико-правовое управление водопользованием / Под науч. ред. А. М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. — Екатеринбург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2000. — 408 с.+16 с. ил. вкл. Ил. 24. Табл. 12. Библиогр.: 89 назв.

 ВОДА РОССИИ. Экосистемное управление водопользованием / Под науч. ред. А. М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. — Екатеринбург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2000. — 356 с.+16 с. ил. вкл. Ил. 6. Табл. 33. Библиогр.: 329 назв.

 ВОДА РОССИИ. Водохранилища / Под науч. ред. А. М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. — Екатеринбург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2001. — 700 с.+16 с. ил. вкл. Ил. 63. Табл. 144. Библиогр.: 447 назв.

 ВОДА РОССИИ. Малые реки / Под науч. ред. А. М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. — Екатеринбург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2001. — 804 с.+16 с. ил. вкл. Ил. 57. Табл. 106. Библиогр.: 561 назв.

 ВОДА РОССИИ. Речные бассейны / Под науч. ред. А. М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. — Екатеринбург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2000. — 536 с. +16 с. ил. вкл. Ил. 31. Табл. 161. Библиогр.: 132 назв.

 ВОДА РОССИИ. Социально-экологические водные проблемы / Под науч. ред. А. М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. — Екатеринбург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2000. — 364 с.+16 с. ил. вкл. Ил. 23. Табл. 45. Библиогр.: 378 назв.

 ВОДА РОССИИ. Водохозяйственное устройство / Под науч. ред. А. М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. — Екатеринбург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2000. — 428 с.+16 с. ил. вкл. Ил. 67. Табл. 90. Библиогр.: 191 назв.

 ВОДА РОССИИ. Водно-ресурсный потенциал / Под науч. ред. А. М. Черняева; ФГУП РосНИИВХ. — Екатеринбург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2000. — 420 с.+16 с. ил. вкл. Ил. 33. Табл. 57. Библиогр.: 259 назв.

 Черняев А. М. Поэзия и проза воды. — Екатеринбург: Изд «Виктор». −1996. −273 с.

 Черняев А. М., Прохорова Н. Б., Мысовских Л. О. Беседы о воде и экологии. — Екатеринбург: Изд-во РосНИИВХ, 2004. — 528 с.

Ссылки 
 Сайт РосНИИВХ
 Сайт журнала «Водное хозяйство России»

Наука в Екатеринбурге